Мертвица — название рек:
 
 Мертвица — река в Ленинградской области, приток Луги.
 Мертвица — река в Могилёвской области, приток Чёрной Натопы.